Комминс, Комминз () — фамилия.

Известные носители 
  (род. 1965) — ирландский хёрлер, победитель Всеирландского чемпионата в составе команды Голуэя (1987, 1988).
  (род. 1965) — южноафриканский крикетчик, обладатель Кубка Карри (1991, 1996) и победитель лиги Benson & Hedges / Standard Bank (1991, 1998) в составе команды Западной провинции, член национальной сборной.
 Комминс, Ланна (род. 1983) — тайская певица.
  (род. 1988) — английский регбист, финалист Кубка Хайнекен 2011 года в составе клуба «Нортгемптон Сэйнтс».
  (1913—1985) — ирландский дипломат, посол Ирландии при Ватикане (1962—1966, 1970—1974) и во Франции (1966—1970).
  (1829—1916) — британский политик, член Палаты общин от Роскоммона (1880—1885), Роскоммон-Саута (1885—1892) и Саут-Ист-Корка (1893—1900).
  (1932—2015) — американский физик и педагог, заведующий кафедрой физики Калифорнийского университета в Беркли (1972—1974), член Национальной академии наук США (с 1987), обладатель Медали Эрстеда (2005).

См. также